Jardim Anatres é um bairro localizado na zona leste de Londrina.

Histórico
O bairro surgiu em meados dos anos 70, para alojar os funcionários da Copel, que trabalhavam na subestação pertencente a companhia, que ficava próxima do novo bairro. As casas eram todas padronizadas pela mesma loteadora. Tempos depois, as chácaras e sítios ao redor do bairro lotearam também suas terras e várias pessoas migraram para o Jardim Antares.

Principais Vias

 Av. Máximo Perez Garcia
 Av. São João
 R. Bartira
 R. Dom Fernando
 R. Indaiá
 R. Mário Bonalumi

Subdivisões

 Aspen Park Residence
 Bairro Aeroporto
 Chácaras Gralha Azul
 Conjunto Habitacional São Pedro
 Conjunto Residencial Antares
 Jardim Belo Horizonte
 Jardim do Leste
 Jardim Fujiwara
 Jardim Graziela
 Jardim Cervejaria
 Jardim Novo Antares I
 Jardim Novo Antares II
 Jardim Pioneiros
 Jardim Santa Alice
 Jardim Santa Clara
 Jardim São Vicente Palotti
 Jardim Tatiani
 Jardim Tomy
 Jardim Vera Cruz
 Loteamento Chamonix
 Vila Áurea

Antares